Il doppio del torneo di tennis Rock Hill Rocks Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jacqueline Cako e Natalie Pluskota che hanno battuto in finale Chieh-Yu Hsu e Chiara Scholl 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Sharon Fichman /  Marie-Ève Pelletier (semifinali)
 Mariana Duque-Marino /  Adriana Pérez (quarti di finale)

 Gabriela Dabrowski /  Shelby Rogers (primo turno)
 Lena Litvak /  Al'ona Sotnikova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rock Hill Rocks Open 2012